Syntes kan avse:

 Syntes, av grekiska: att sätta ihop, betyder att kombinera separata element eller substanser för att forma en sammanhängande helhet. 
 Syntes (filosofi), det som framkommer efter att en tes och en antites ställts gentemot varandra
 Kemisk syntes, kemiska reaktioner används för att avsiktligt framställa en, eller ibland flera, kemiska föreningar ur andra kemiska föreningar
 Oxo-syntes, en kemisk reaktion där olefiner (alkener) reagerar med syntesgas över en katalysator
 Syntesgas, en blandning av gaserna kolmonoxid och vätgas
 Psykosyntes, en alternativ terapiform
 Syntetiska språk, inom språktypologi en term som används för att beskriva språk där enskilda ord ändrar form (böjs) beroende på grammatisk funktion
 Neoklassisk syntes, en teoribildning i nationalekonomi, som omfattar neoklassisk teori tillsammans med keynesianism
 Modern evolutionär syntes, sammanför Charles Darwins teorier om arternas evolution och det naturliga urvalet med Gregor Mendels teori om generna som grunden till det biologiska arvet

 Syntetisk, i dagligt tal för att i allmänhet beskriva någonting artificiellt (konstgjort)
 Syntetmaterial,  material producerat på konstgjord väg
 Talsyntes, artificiellt tal som ska efterlikna människans röst skapat med datorer
 Synthesizer, ett musikinstrument som via analog eller digital ljudsyntes förmår skapa ett stort antal olika ljud
 FM-syntes, en teknik för ljudsyntes som används i vissa synthesizers

Se även
Blooms taxonomi, lanserades 1956 av den amerikanske psykologen Benjamin Bloom